Женская сборная Белоруссии по кёрлингу — представляет Белоруссию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Белорусская ассоциация кёрлинга» (, ).

Состав команды (сезон 2016/2017):
 Алина Павлючик (скип),
 Сюзанна Ивашина,
 Арина Свержинская,
 Маргарита Дешук.

Тренеры: Александр Орлов, Наталия Свержинская.

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2012, 2013, 2018, 2019 сборная Белоруссии выступала сначала в дивизионе «C», а затем — в дивизионе «В»; в 2011, 2015, 2018 — только в дивизионе «C»; в остальные годы — в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Белоруссии по кёрлингу
 Смешанная сборная Белоруссии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Белоруссии по кёрлингу

Ссылки 
 Белоруссия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Белорусской ассоциации кёрлинга

Белоруссия
Кёрлинг в Белоруссии
Кёрлинг
Женский кёрлинг